„Форд Орион“ (Ford Orion) е модел средни автомобили (сегмент C) на американската компания „Форд“, произвеждан през 1983 – 1993 година. Той представлява седан версия на „Форд Ескорт“, каквато преди и след периода на производство на „Орион“ се продава под името „Ескорт“. „Форд Орион“ се произвежда в три поколения: Mark I (1983 – 1986), Mark II (1986 – 1990) и Mark III (1990 – 1993).

Бележки 

Орион
Средни автомобили